Фельдберг () может означать:

Топоним  
 Фельдберг — гора, самая высокая точка Шварцвальда.
 Фельдберг — коммуна в Германии.

Антропоним 
  (1900—1993) — немецко-британский физиолог. 
 Фельдберг, Давид Владимирович  (1873—1942) — российский логопед и сурдопедагог, профессор (1908); один из основателей высшего дефектологического образования в России.